Poplar Hill steht für:

 Poplar Hill (Ontario), Ort in Ontario, Kanada

im NRHP gelistete Objekte:

 Poplar Hill (Kentucky), ID-Nr. 76000896
 Poplar Hill (Maryland), ID-Nr. 76000998
 Poplar Hill (Tennessee), ID-Nr. 80003798
 Poplar Hill (Virginia), ID-Nr. 95000975